Veditz lautet der Familienname folgender Personen:

 C. W. A. Veditz (1872–1926), US-amerikanischer Historiker und Soziologe
 George Veditz (1861–1937), US-Amerikaner, ehemaliger Präsident der National Association of the Deaf